mysz (Mus) – rodzaj gryzoni z rodziny myszowatych 
 mysz  – urządzenie komputerowe
 Mysz – album Adama Struga z 2015 roku
 Mysz – polski film obyczajowy z 1979 roku

Zobacz też